Alvsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Alvsjön, Närke, sjö i Finspångs kommun och Hallsbergs kommun,  (34,5 ha)
Alvsjön, Uppland, sjö i Östhammars kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn